Carevo Polje (Josipdol), naselje u općini Josipdol, Hrvatska
  Carevo Polje (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce, BiH
 Carevo polje, krško polje u BiH